Rock Action — третий студийный альбом шотландской пост-рок-группы Mogwai, выпущенный 30 апреля 2001 года лейблом Matador.

Список композиций

Участники записи 
Mogwai
 Стюарт Брейсвейт — гитара, вокал
 Доминик Эйтчисон — бас-гитара
 Мартин Баллок — ударные
 Джон Каммингс — гитара, пианино
 Барри Бёрнс — гитара, клавишные

Примечания 

Альбомы Mogwai
Альбомы построка
Альбомы Matador Records